Села:
 Чернещина — Полтавська область, Полтавський район, Диканська селищна громада (до 2020 року — Диканський район)
 Чернещина — Полтавська область, Полтавський район, Котелевська селищна громада (до 2020 року — Котелевський район)